El nombre Víctor Espinoza puede hacer referencia a:

Víctor Espinoza Apablaza, futbolista chileno
Víctor Espinoza, jinete de caballos mexicano.
Víctor Espinoza Soto, político peruano.
Víctor Espinoza Peña, político peruano